Distrikt Jesús bezeichnet folgende Distrikte in Peru:

 Distrikt Jesús (Cajamarca), Distrikt in der Provinz Cajamarca (Region Cajamarca)
 Distrikt Jesús (Lauricocha), Distrikt in der Provinz Lauricocha (Region Huánuco)